Het seizoen 2006/07 van de Nederlandse Eerste Divisie is van start gegaan op 8 september 2006 en geëindigd op 27 april 2007.

Dit seizoen was RBC Roosendaal de enige nieuwkomer, zij degradeerden na het seizoen 2005/06 uit de Eredivisie, zij eindigden laatste. Excelsior was de enige die na het seizoen 2005/06 promoveerde uit de Eerste Divisie, zij werden kampioen.

De Graafschap werd kampioen en promoveerde. VVV-Venlo wist via de play-offs te promoveren.

Uitslagen

Eindstand

Legenda

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Eerste divisie voetbal
Nederlands voetbalseizoen 2006/07